Alexander Vencel (ur. 1944)
 Alexander Vencel (ur. 1967)